Ще́рбинка — зменшувальна форма до «щербина», зазублинка, заглибинка.
 Щербинка — патологічно великий проміжок між зубами.

Топонім 

Ще́рбинка — назва кількох географічних об'єктів у Росії.
 Щербинка — міський округ Москви.
 Щербинка — колишнє село, що увійшло до складу Москви, розташоване на території району Південне Бутово.
 Щербинка — житловий район на території району Південне Бутово міста Москви, що складається з 4 мікрорайонів.
 Щербинка — село в міському окрузі Домодєдово Московської області.
 Щербинка — залізнична станція Московсько-Курського відділення Московської залізниці.

Прізвище 
Щерби́нка — українське прізвище, походить від слова щербатий — фізичної властивості особи, особливості  зовнішнього вигляду — відсутності частини зубів.

Див. також 
 Експериментальна кільцева залізниця ВНДІЗТ